Amerikai Egyesült Államok
 Indian Village (Chicago)
 Indian Village (Detroit)
 Indian Village (Georgia)
 Indian Village (Illinois)
 Indian Village (Noble megye, Indiana)
 Indian Village (St. Joseph megye, Indiana)
 Indian Village (Kalifornia)
 Indian Village (Allen megye, Louisiana)
 Indian Village (Iberville megye, Louisiana)
 Indian Village (Ouachita megye, Louisiana)
 Indian Village (Maryland)
 Indian Village (Michigan)
 Indian Village (Missouri)
 Indian Village (New York)
 Indian Village (Nyugat-Virginia)
 Indian Village (Oklahoma)
 Indian Village (Oregon)
 Indian Village (Utah)
 Indian Village (Washington)